Aldighieri – nobile famiglia di Parma
 Giorgio Aldighieri, noto come George Aaron – cantante italiano
 Gottardo Aldighieri – baritono italiano
 Maria Spezia Aldighieri – soprano italiano
 Paolo Aldighieri – fumettista italiano